Andronov peut désigner : 
un cratère sur la face cachée de la Lune.

Patronymes 
Andronov (masculin ; ) ou Andronova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexandre Andronov (1901-1952), physicien soviétique.
 Sergueï Andronov (1990-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe